Samantha Reed Smith – amerykańska dziewczynka, która zyskała sławę w okresie zimnej wojny
 Samantha Smith – brytyjska tenisistka
 Samantha Smith – brytyjska aktorka